Joseph Weigl ist der Name folgender Personen:

* Joseph Weigl (Sänger) (vor 1765–1798), deutscher Sänger (Kastrat/Alt) 
 Joseph Weigl (1766–1846), österreichischer Komponist und Dirigent
 Joseph von Weigl (1853–1919), österreichischer Feldzeugmeister 
 Joseph Weigl (Politiker), deutscher Gewerkschafter und Politiker, MdL Bayern 
 Joseph Franz Weigl (1740–1820), österreichischer Cellist

Siehe auch:
 Josef Weigl